Il torneo è nato come Prva liga SR Jugoslavije 2002-2003, conosciuta anche come Prva savezna liga 2002-03, ed è stato l'undicesima edizione della prima divisione del campionato di calcio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Era gestito dalla Federazione calcistica della Jugoslavia (FSJ).

Il 4 febbraio 2003 la R.F.Jugoslavia è divenuta Unione Statale di Serbia e Montenegro e quindi la Prva savezna liga è stata rinominata Prva liga Srbije i Crne Gore. Anche la federazione ha cambiato nome diventando Federazione calcistica della Serbia e Montenegro (FSSCG).

Vincitore del torneo fu il  ed il capocannoniere fu Zvonimir Vukić (), con 22 reti.

Formula 
Le 18 squadre disputano un girone all'italiana andata-ritorno di 34 giornate complessive.

La vincitrice è campione di Serbia e Montenegro.In vista della riduzione del format a 16 squadre, retrocedono in Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004 le ultime 6 classificate (4 salgono dalla 2.liga 2002-03).

Squadre partecipanti

Squadra campione

 Allenatore:  Ljubiša Tumbaković (fino a dicembre) e  Lothar Matthäus

 Radovan Radaković
 Milivoje Ćirković
 Dragoljub Jeremić
 Igor Duljaj
 Dejan Ognjanović
 Nenad Kutlačić
 Milan Stojanoski
 Goran Trobok
 Andrija Delibašić
 Zvonimir Vukić
 Damir Čakar
 Miladin Bečanović
 Radiša Ilić
 Nenad Mišković
 Ivan Stanković
 Taribo West
 Ivica Iliev
 Vladimir Ivić
 Ajazdin Nuhi
 Dejan Živković
 Saša Ilić
 Dejan Rusmir
 Branko Savić
 Branimir Bajić
 Danko Lazović
 Albert Nađ
 Đorđe Pantić

Fonte: partizan.rs

Classifica 

Legenda:
      Campione di Serbia e Montenegro e qualificato alla UEFA Champions League 2003-2004 
      Qualificato alla Coppa UEFA 2003-2004 
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2003 
      Retrocesso in Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004 

Note:
3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta.

Classifica marcatori

Fonte: Gol(a) istina - Kraljevi strelaca

Risultati 

Fonte: rsssf.com

Note

Voci correlate
Druga liga Srbije i Crne Gore 2002-2003
Srpska Liga 2002-2003
Crnogorska liga 2002-2003
Kup Srbije i Crne Gore 2002-2003

Collegamenti esterni 
  Stagione 2002-03 su RSSSF
  Statistiche serbo/jugoslave 1946-2016  su soccerlibrary
  Stagione Partizan 2002-03 su partizan.rs
   su redstarbelgrade.rs
  Stagione Vojvodina 2002-03 su fkvojvodina.com

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Campionato jugoslavo di calcio
Campionato serbo di calcio
Campionato montenegrino di calcio